SFPA est un sigle, qui peut signifier :
 Société française de psychologie analytique (1969-), en France ;
 Syndicat des producteurs de films d'animation (1988-), renommé AnimFrance en 2020, en France ;
 Société française de production avicole (1972-), entreprise d'élevage de volailles située à Morlaix (Finistère), en France ;
 Société française de promotion artistique (1975-), entreprise d'édition de revues et périodiques d'art et d'exposition, en France.

Notes et références 
 Note 

 Références